Eerste divisie (mannenhandbal) 1981/82
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1981/82